Ньель () — французская  фамилия. 

Известные носители:

 Ньель, Адольф (1802—1869) — французский маршал.
 Ньель, Ксавье (род. 1967) — французский миллиардер.